Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици у дворани 1989. одржано је 4. и 5. марта у Спортској дворани у Будимпешти (Мађарска).

Титулу светске првакиеа у скоу увис освојене на 1. Светском првенству у дворани 1987.
одбранила је Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичарки из 16. земаља.

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1989. години 
Десет најбољих светских такмичарки у скоку увис у дворани 1989. године пре почетка првенства (4. марта 1989), имале су следећи пласман на светској ранг листи. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1989.

Сатница

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма ѕа улазак у финале износила је 1,84 м (КВ), који је испунило 19 такмичарки. Једина којој то није успело била је Ники Бакојани из Грчке.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1989.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани